Лаута може да се отнася за:

 Лаута (парк) – парк в Пловдив
 Лаута (квартал) – квартал в Пловдив
 Лаута – град в Германия